Brigitte Zieger, artiste allemande contemporaine.
 Hugo Zieger (1864-1932), peintre allemand.
 Jean-Claude Zieger (1946-), journaliste alsacien.
 Johannes Zieger, surnommé Jean Zieger (1910-1981), résistant allemand au nazisme.
 Jürgen Zieger (1955-), homme politique allemand.